

Sigle 
American Field Service  – un'associazione nata per fornire supporto ospedaliero agli alleati e diventata associazione per lo scambio di studenti.
Associazione Francese di Sociologia

Geologia 
  AFS  – Sintema del Sangone – in provincia di Torino – sintema stratigrafico del Piemonte

Informatica 
Andrew file system  – un file system di rete
Apple File System  – file system
Apple File Service  – protocollo di comunicazione

Mineralogia 
Afs  – abbreviazione di feldspato alcalino

Tecnologia 
 Adaptive Front Lighting System

Trasporti 
 AFS  – Associazione Ferrovie Siciliane

Note